Rotularia rotuloidea är en ringmaskart som beskrevs av Chiplonkar och Tapaswi 1973. Rotularia rotuloidea ingår i släktet Rotularia och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
rotuloidea